Maxim Schirjajew ist der Name folgender Personen:

* Maxim Schirjajew (Fußballspieler, 1975) (* 1975), russischer Fußballspieler 
 Maxim Schirjajew (Fußballspieler, 1995) (* 1994), russischer Fußballspieler